Bernhard Rogge
 Jacques Rogge (Gant, 1942 − 2021), esportista d'elit i president del Comitè Olímpic Internacional belga 
 Rudolf Klein-Rogge (Colònia, 1885 − Graz, 1955), actor de cinema alemany